Přemysl est un roi mythique de Bohême.
Les Přemyslides forment la dynastie qu'il a fondée.
Premysl  de Moravie en fait partie.